Ирвинг Хоу (; 11 июня 1920 — 5 мая 1993) — американский литературный критик, видный политический деятель «Демократических социалистов Америки».

Биография 
Родился в Бронксе (Нью-Йорк) в семье еврейских иммигрантов из Бессарабии — Нетти (ур. Гольдман) и Давида Горенштейнов, которые держали продуктовый магазин, разорившийся во времена Великой депрессии.

В 1940 году окончил Городской колледж Нью-Йорка. В школе он постоянно участвовал в спорах по поводу значения социализма, сталинизма, фашизма и иудаизма. В политических целях летом 1940 года сменил фамилию на Хоу.

Во время Второй мировой войны служил в армии США.

По возвращении начал писать заметки и критические статьи в независимый социалистический журнал Partisan Review , а так же эссе для Commentary, Politics, The Nation, The New Republic, and The New York Review of Books.

В 1950-х годах преподавал еврейскую и английскую литературу в Брандейском университете в Уолтеме (штат Массачусетс).

Умер в 1993 году.

Политические взгляды 
Со времен учебы в колледже, Хоу был убежденным демократическим социалистом.

Со времен своего Городского колледжа Хоу был приверженцем левой политики. Он был убежденным социал-демократом на протяжении всей своей жизни. В 1930-х годах он присоединился к молодёжному крылу Социалистической партии Америки — Социалистической лиге молодёжи, которая тогда как раз находилась под влиянием троцкистов, затем основавших Социалистическую рабочую партию. Он продолжал поддерживать СЛМ, когда она стала молодежной организацией Рабочей партии Макса Шахтмана в 1940 году, однако в середине 1950-х годов он покинул её.

По просьбе своего друга Майкла Харрингтона, он помогал создавать Социалистический организационный комитет в начале 1970-х годов. Когда комитет слился с ассоциацией «Демократических социалистов Америки», Хоу был его вице-председателем.

Ирвинг Хоу был яростным противником маккартизма, но также ставил под сомнение стандартную марксистскую доктрину и вступал в конфликт с «новыми левыми» из-за их чрезмерного радикализма. Позднее его взгляды тяготели к более прагматичной социал-демократии.

Писатель 
Хоу был известным литературным критиком и писателем. Написал биографии Томаса Харди, Уильяма Фолкнера и Шервуда Андерсона. Кроме того, Ирвинг Хоу написал биографию кумира своего детства, Льва Троцкого.

Писал книги, посвященные еврейской культуре.

За книгу «Социализм и Америка», в 1987 году, Хоу получил премию Мак-Артура.

Личная жизнь 
Ирвинг Хоу был трижды женат.

Со второй женой, Таисией Филлипс, у него было двое детей — Нина и Николас Хоу.

Работы

Книги и брошюры 
 Smash the profiteers: vote for security and a living wage, New York, N.Y. : Workers Party Campaign Committee, 1946.
 Don’t pay more rent!, Long Island City, N.Y. : Published by Workers Party Publications for the Workers Party of the United States 1947.
 The UAW and Walter Reuther, with B. J. Widick. New York, Random House, 1949.
 Sherwood Anderson, New York, Sloane, 1951.
 William Faulkner, a critical study, New York, Random House, 1952.
 The American Communist Party, a critical history, 1919—1957, with Lewis Coser with the assistance of Julius Jacobson. Boston, Beacon Press, 1957.
 Politics and the novel, New York, Horizon Press, 1957.
 The Jewish Labor Movement in America: two views., with Israel Knox New York, Jewish Labor Committee, 1957.
 Edith Wharton, a collection of critical essays, Englewood Cliffs, N.J., Prentice-Hall 1962
 Poverty : views from the left, with Jeremy Larner New York : Apollo, 1962.
 T.E. Lawrence: The Problem of Heroism, The Hudson Review, Vol. 15, No. 3, 1962.
 A world more attractive; a view of modern literature and politics., New York, Horizon Press, 1963.
 Sherwood Anderson’s Winesburg, Ohio, Washington, DC : Voice of America, 1964. American novel series #14.
 New styles in «leftism.», New York, League for Industrial Democracy, 1965.
 On the nature of communism and relations with communists, New York, League for Industrial Democracy, 1966.
 Steady work; essays in the politics of democratic radicalism, 1953—1966., New York, Harcourt, Brace & World, 1966.
 Thomas Hardy, New York, Macmillan, 1967.
 The idea of the modern in literature and the arts, New York, Horizon Press, 1967.
 Literary modernism., Greenwich, Conn., Fawcett Publications, 1967.
 Student activism., Indianapolis, Bobbs-Merrill, 1967.
 Shoptalk : an instructor’s manual for Classics of modern fiction : eight short novels editor, New York : Harcourt, Brace & World, 1968.
 Beyond the new left, New York, McCall Pub. Co., 1970. 
 Decline of the new, New York, Harcourt, Brace & World, 1970
 The critical point, on literature and culture, New York, Horizon Press, 1973
 World of our fathers; the journey of the East European Jews to America and the life they found and made , New York : Harcourt Brace Jovanovich, 1976
 New perspectives: the diaspora and Israel, with Matityahu Peled New York : Harcourt Brace Jovanovich, 1976
 Trotsky, London : Fontana Modern Masters, 1978
 Leon Trotsky, New York : Viking Press, 1978
 Celebrations and attacks : thirty years of literary and cultural commentary, New York : Horizon Press, 1979. 
 The threat of conservatism with Gus Tyler and Peter Steinfels, New York, N.Y. : Foundation for the Study of Independent Social Ideas, 1980.
 The making of a critic, Bennington, Vt. : Bennington College, 1982. Ben Belitt lectureship series, #5.
 A Margin of Hope: An intellectual Autobiography, Harcourt Brace Jovanovich, 1982. .
 Socialism and America, San Diego : Harcourt Brace Jovanovich, 1985.
 The American newness: culture and politics in the age of Emerson, Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1986.
 American Jews and liberalism with Michael Walzer, Leonard Fein and Mitchell Cohen, New York, N.Y. : Foundation for the Study of Independent Social Ideas, 1986.
 The return of terrorism, Bronx, N.Y.: Lehman College of the City University of New York, 1989. Herbert H. Lehman memorial lecture Lehman College publications, #22.
 Selected writings, 1950—1990 San Diego: Harcourt Brace Jovanovich, 1990.
 A critic’s notebook edited and introduced by Nicholas Howe, New York: Harcourt Brace, 1994.
 The end of Jewish secularism, New York: Hunter College of the City University of New York, 1995. Occasional papers in Jewish history and thought, #1.

Статьи, предисловия, переводы 
 The essence of Judaism, by Leo Baeck, translated by Howe and Victor Grubwieser, New York: Schocken Books 1948.
 A treasury of Yiddish stories, editor with Eliezer Greenberg New York, Viking Press, 1954.
 Modern literary criticism: an anthology, editor, Boston, Beacon Press, 1958.
 "New York in the Thirties: Some Fragments of Memory, " Dissent, vol. 8, no. 3 (Summer 1961), pp. 241—250.
 New Grub Street by George Gissing; edited and introduced by Irving Howe, Boston : Houghton Mifflin, 1962.
 The basic writings of Trotsky edited and introduced by Irving Howe, New York, Random House, 1963.
 The Historical Novel by Georg Lukacs; preface by Irving Howe, Boston: Beacon Press, 1963
 Orwell’s Nineteen eighty-four: text, sources, criticism editor, New York : Harcourt, Brace and World, 1963.
 An American Tragedy by Theodore Dreiser; afterword by Irving Howe, New York : Signet Classic, 1964.
 Jude the obscure by Thomas Hardy; edited with an introduction by Irving Howe, Boston: Houghton Mifflin, 1965.
 The radical papers editor, New York : Doubleday, 1966.
 Selected writings: stories, poems and essays. by Thomas Hardy; edited with an introduction by Irving Howe, Greenwich, Conn., Fawcett Publications, 1966.
 Selected short stories of Isaac Bashevis Singer edited with an introduction by Irving Howe, New York, Modern Library, 1966.
 The radical imagination; an anthology from Dissent Magazine editor, New York : New American Library, 1967.
 A Dissenter’s guide to foreign policy editor, New York : Praeger, 1968.
 Classics of modern fiction; eight short novels editor, New York : Harcourt, Brace & World, 1968.
 A treasury of Yiddish poetry, editor with Eliezer Greenberg New York, Holt, Rinehart and Winston, 1969.
 Essential works of socialism editor, New York, Holt, Rinehart and Winston, 1970.
 The literature of America; nineteenth century editor, New York, McGraw-Hill, 1970.
 Israel, the Arabs, and the Middle East editor with Carl Gershman, New York, Quadrangle Books, 1970.
 Voices from the Yiddish: essays, memoirs, diaries, editor with Eliezer Greenberg Ann Arbor, University of Michigan Press, 1972.
 The seventies: problems and proposals, editor with Michael Harrington New York, Harper & Row, 1972.
 The world of the blue-collar worker editor, New York, Quadrangle Books, 1972.
 Yiddish stories, old and new, editor with Eliezer Greenberg New York, Holiday House 1974
 The new conservatives: a critique from the left editor, New York, Quadrangle/The New York Times Book Co., 1974.
 Herzog by Saul Bellow text and criticism edited by Irving Howe, New York, Viking Press, 1976.
 Jewish-American stories, editor, New York : New American Library, 1977.
 Ashes out of hope: fiction by Soviet-Yiddish writers, editor with Eliezer Greenberg New York : Schocken Books, 1977.
 Literature as experience: an anthology editor with John Hollander and David Bromwich, New York : Harcourt Brace Jovanovich, 1979.
 The best of Sholem Aleichem edited by Irving Howe and Ruth Wisse, Washington: New Republic Book, 1979.
 Twenty-five years of Dissent: an American tradition compiled and with an introd. by Irving Howe, New York : Methuen, 1979.
 How we lived: a documentary history of immigrant Jews in America, 1880—1930 editor with Kenneth Libo, New York : R. Marek, 1979.
 The portable Kipling editor, New York, Viking Press, 1982
 Beyond the welfare state editor, New York : Schocken Books, 1982.
 Short shorts: an anthology of the shortest stories edited by Irving Howe and Ilana Wiener Howe with an introduction by Irving Howe, Boston, Mass: D.R. Godine, 1982
 1984 revisited: totalitarianism in our century editor, New York : Harper & Row, 1983.
 Alternatives, proposals for America from the democratic left editor, New York : Pantheon Books, 1984.
 We lived there, too: in their own words and pictures—pioneer Jews and the westward movement of America, 1630—1930 editor with Kenneth Libo, New York : St. Martin’s/Marek, 1984.
 The Penguin book of modern Yiddish verse edited by Irving Howe, Ruth Wisse and Chone Shmeruk New York, Viking Press, 1987
 Oliver Twist by Charles Dickens, introduction New York: Bantam, 1990.
 The castle by Franz Kafka, introduction London : David Campbell Publishers, 1992.
 Little Dorrit by Charles Dickens, introduction London : David Campbell Publishers, 1992.

Примечания

Ссылки 
 Dissent, the quarterly that Howe founded and edited.
 from The New York Intellectuals by Alan M. Wald
 Arguing the World, 1998 PBS documentary film featuring Nathan Glazer, Irving Kristol, Daniel Bell, and Howe
 Irving Howe at Library of Congress Authorities — with 108 catalog records

Литературные критики США
Публицисты США
Историки США
Социалисты США
Троцкисты США
Стипендиаты Гуггенхайма
Выпускники Городского колледжа Нью-Йорка
Преподаватели Брандейского университета
Преподаватели Высшей школы и Университетского центра Городского университета Нью-Йорка
Лауреаты премии Фрэнсиса Паркмана